Bett peut désigner :

Patronyme 

 David Kiprotich Bett (1992-), athlète kényan spécialisé dans les courses longues
 Emily Bett Rickards (1991-), une actrice canadienne.
 Ignaz Beth (1877–1918), peintre et historien de l'art tchèque-allemand
 (James) « Jim » Bett (1959-), footballeur écossais.
 Josphat Kipkoech Bett (1990-), athlète, marathon kényan
 Nicholas Bett (1990-2018), athlète kényan, champion du monde du 400 m haies.

Titres 

 Miss Lulu Bett
 Wollt Ihr das Bett in Flammen sehen? (voir également l'article allemand : Wollt Ihr das Bett in Flammen sehen?).

Voir aussi 
 
 Betta
 
 Bettes
 Bettens

Références 

Patronyme anglais